Der Euro-Can-Cup war ein Vorbereitungsturnier für Eishockeymannschaften, das Ende August 2009 in London in Kanada ausgetragen wurde. Sieger des Turniers waren die London Knights (Ontario Hockey League). Der Name des Turniers leitet sich von der Bestrebung ab, europäische und kanadische Eishockeyteams in einem Turnier gegeneinander antreten zu lassen. Austragungsort war das John Labatt Centre, das 9100 Zuschauer fasst.

Zunächst war geplant, das Turnier ab 2009 jährlich zu veranstalten, letztlich blieb es bei einer Austragung.

Austragung 2009 
Im Jahr 2009 nahmen mit je einem Verein aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Kanada vier Mannschaften teil. Das Turnier wurde vom 26. August bis zum 1. September ausgetragen. Zuerst spielten alle Mannschaften gegeneinander. Der Gruppenerste qualifizierte sich für das Finalspiel. Der Finalgegner wurde durch ein Semifinale zwischen dem Zweiten und Dritten ausgespielt.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnisse 
 26. August 2009, Spiel 1: London Knights – Black Wings Linz 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)
 27. August 2009, Spiel 2: EHC München – EV Zug 5:6 n. V. (3:1, 2:2, 0:2, 0:1)
 28. August 2009, Spiel 3: EHC München – Black Wings Linz 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
 29. August 2009, Spiel 4: EV Zug – London Knights 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)
 29. August 2009, Spiel 5: Black Wings Linz – EV Zug 7:5 (0:0, 3:2, 4:3)
 30. August 2009, Spiel 6: EHC München – London Knights 4:5 n. V. (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)
 31. August 2009, Semifinale: Black Wings Linz – EV Zug 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
 1. September 2009, Finale: London Knights – EV Zug 7:4 (3:1, 2:1, 2:2)

Statistiken

Weblinks 
 Offizielle Website
 Statistiken des Turniers 2009

Eishockeyturnier in Kanada
Eishockeyveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in London (Ontario)